Helmut Winklhofer (27 de agosto de 1961, Fürstenzell), é um ex-futebolista alemão que atuava como defesa. Jogou a final da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1986–87 com a camisola do Bayern de Munique, porém, perdeu-a por 2–1 contra o FC Porto.

Nascidos em 1961
Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do FC Bayern München
Futebolistas do Bayer 04 Leverkusen